Navolato kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Navolato, Sonora, ort, Etchojoa, 
 Navolato, Sinaloa, ort, 
 Navolato (kommun), Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar